В этой статье представлены подробности отборочного турнира чемпионата мира по футболу 1990 года в африканской континентальной зоне (КАФ). Обзор отборочного турнира представлен в статье Чемпионат мира по футболу 1990 (отборочный турнир).

26 стран КАФ подали заявки на участие в чемпионате мира по футболу 1990 года. Однако,  не участвовал, а  и  были отвергнуты ФИФА из за задолженности перед ФИФА. Африканская континентальная зона получила 2 (из 24) путёвки в финальный турнир.

Отборочный турнир был сыгран в три этапа:
 Первый этап: 8 стран (, , , , , ,  и ) выходят сразу во второй этап. Оставшиеся 16 команд были разбиты на пары и в двух матчах (дома и в гостях) определяли участников второго этапа.
 Второй этап: 16 команд были разделены на 4 группы по 4 команды в каждой. Команды играли каждая с каждой два матча (дома и в гостях). Победители групп попадали в финальный этап.
 Финальный этап: 4 страны были разбиты на пары и в двух матчах (дома и в гостях) определяли обладателей путёвок.

Первый этап 

 вышла во второй этап по сумме двух матчей (2-1).

 вышла во второй этап по сумме двух матчей (3-2).

 вышла во второй этап по сумме двух матчей (3-2).

 вышла во второй этап по сумме двух матчей (2-0).

 вышел во второй этап по сумме двух матчей (5-3).

 снялось,  вышла во второй этап автоматически.

 снялась,  вышла во второй этап автоматически.

 снялось,  вышел во второй этап автоматически.

Второй этап

Группа A 
 снялась после первого тура. Сборной присуждено техническое поражение во втором матче, впоследствии результаты аннулированы.

 вышел в финальный этап.

Группа B 

 вышел в финальный этап.

Группа C 

 вышел в финальный этап.

Группа D 

 вышел в финальный этап.

Финальный этап 

 получил путёвку по сумме двух матчей (1-0).

 получил путёвку по сумме двух матчей (3-0).

Чемпионат мира по футболу 1990
1990